Adonis (1930) szíriai költő, esszéista, műfordító

 Amerikai Egyesült Államok
Adonis (Missouri)
Adonis (Nyugat-Virginia)

egyéb
 Adónisz isten latinos neve
 A héricsfélék rendszertani neve (nemzetség)